Steinkeller ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Abraham von Steinkeller (1713–1781), königlich preußischer Generalmajor und Kommandant von Berlin
 Alexander Steinkeller (1831–1906), Patenkind Frédéric Chopins
 Piotr Steinkeller, US-amerikanischer Assyriologe
 Steinkeller (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Steinkeller (Patriziergeschlecht), Patriziergeschlecht
 Steinkeller (Gemeinde Waidhofen), Ortsteil der Stadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Steinkeller (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Ortslage von Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark

Sonstige Bedeutungen:

 Steinkeller, Alternative Bezeichnung für das Großsteingrab Golice.